Соло́дка (, от  «сладкий корень») — род травянистых растений семейства .

Представители рода почти космополитичны, встречаются в умеренном и субтропическом поясах Евразии и Америки, в Северной Африке и Австралии.

Ботаническое описание 
Многолетние травы с утолщённым ползучим корневищем.

Листья непарноперистые, часто клейкие.

Цветки обычно лиловатые, в пазушных кистях.

Плод — боб с 1—8 семенами.

Значение и применение 
 используется в медицине при лечении заболеваний дыхательных путей. 
Обладает муколитическим (разжижающим мокроту) и противокашлевым действием.

Солодка может усиливать тромбообразование и ослаблять эффект антикоагулянтов.

Виды 
Род насчитывает около 20 видов, некоторые из них:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В России — 7 видов, главным образом в степной, полупустынной и пустынной зонах. Наиболее распространены  — на юге Европейской части, Кавказе и  — на юге Урала и Западной Сибири.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Мотыльковые
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Флора Южной Америки
Флора Северной Африки
Флора Австралии
Растения степей
Пряности
Лекарственные растения